Het seizoen 1952-53 was de 1e editie van de Belgische Vierde Klasse of Bevordering. Bij de competitiehervorming van 1952 werd een nieuw vierde nationaal opgericht, waaraan 64 clubs deelnamen in vier reeksen van 16 clubs.

R. Excelsior AC Sint-Niklaas, RCS La Forestoise, SRU Verviers en K. Willebroekse SV werden kampioen en promoveerden naar Derde Klasse.

Gedegradeerde teams
Voor het seizoen waren 44 teams gegradeerd:
 42 teams uit Derde klasse 1951-52
 2 teams uit Tweede klasse 1951-52

Gepromoveerde teams
De 44 gedegradeerde teams werden aangevuld met 20 clubs die in het seizoen 1951-52 in de provinciale afdelingen uitkwamen. De meeste van deze clubs kwamen eerder reeds uit de nationale afdelingen. 4 clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen: RFC Athois, FC Eendracht Houthalen, Esperanza Neerpelt en Entente Bertrigeoise.

Deelnemende teams
Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1952-53 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden Vierde Klasse

Bevordering A 

: Degradeerden na dit seizoen naar provinciaal voetbal

Bevordering B 

: Degradeerden na dit seizoen naar provinciaal voetbal

Bevordering C 

: Degradeerden na dit seizoen naar provinciaal voetbal

Bevordering D 

: Degradeerden na dit seizoen naar provinciaal voetbal

Promoverende teams
De vier kampioenen promoveerden naar Derde klasse 1953-54 op het eind van het seizoen:
 R. Excelsior AC Sint-Niklaas (kampioen reeks A) promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 RCS La Forestoise (kampioen reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 SRU Verviers (kampioen reeks C) promoveerde na 7 seizoenen terug naar 3e nationale.
 K. Willebroekse SV (kampioen reeks D) promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.

Degraderende teams
In elke reeks degradeerden de 3 laatst geëindige clubs naar de provinciale afdelingen. Volgende 12 clubs degradeerden:

S4: Onafgebroken aantal seizoenen in 4e nationale of hoger op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4